— серия компьютерных игр в жанре Roguelike на различные платформы, разрабатываемая в основном Chunsoft. Главным образом Chunsoft делает игры этой серии для других серий игр, только в игре Shiren the Wanderer появились оригинальные персонажи и мир. Первая игра серии — Torneko no Daibōken: Fushigi no Dungeon, спин-офф Dragon Quest IV (Chunsoft разработала первые пять игр серии Dragon Quest).

Игры

Серия Dragon Quest 
 1993: Torneko no Daibōken: Fushigi no Dungeon — Super Famicom
 1999: Torneko: The Last Hope (Torneko no Daibōken 2: Fushigi no Dungeon) — PlayStation, Game Boy Advance
 2002: Torneko no Daibōken 3: Fushigi no Dungeon — PlayStation 2, Game Boy Advance
 2006: Dragon Quest: Shōnen Yangus to Fushigi no Dungeon — PlayStation 2; разработала cavia, inc.
 2006: Dragon Quest Fushigi no Dungeon Mobile — NTT docomo, au, Yahoo!

Серия Shiren the Wanderer 
 1995: Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer (Fushigi no Dungeon 2: Fūrai no Shiren) — Super Famicom, Nintendo DS
 1996:  — Satellaview
 1996: Fūrai no Shiren GB: Tsukikage-mura no Kaibutsu — Game Boy, Windows
 2000: Fūrai no Shiren 2: Oni Shūrai! Shiren-jō! — Nintendo 64
 2000: Fūrai no Shiren GB 2: Sabaku no Majō — Game Boy Color, Nintendo DS in 2008
 2002: Fūrai no Shiren Gaiden: Onnakenshi Asuka Kenzan — Dreamcast, for Windows in 2002
 2008: Shiren the Wanderer — Wii, PlayStation Portable
 2010: Fūrai no Shiren 4: Kami no Hitomi to Akuma no Heso — Nintendo DS
 2011: Fūrai no Shiren 5: Fortune Tower to Unmei no Dice — Nintendo DS

Серия Chocobo 
 1997: Chocobo no Fushigina Dungeon — PlayStation, WonderSwan; разработала Square Co.
 1998: Chocobo’s Dungeon 2 — PlayStation; разработала Square Co.
 2008: Final Fantasy Fables: Chocobo's Dungeon (Chocobo no Fushigina Dungeon: Toki Wasure no Meikyū) — Wii; разработала h.a.n.d.
 2008: Sido to Chokobo no Fushigina Dungeon: Toki Wasure no Meikyū DS+ (Final Fantasy Fables: Cid and Chocobo’s Dungeon DS+) — Nintendo DS; разработала h.a.n.d.

Серия Pokémon 
 2006: Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team и Red Rescue Team — Nintendo DS и Game Boy Advance
 2008: Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time и Explorers of Darkness — Nintendo DS
 2009: Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky — Nintendo DS
 2009: Pokémon Mystery Dungeon: Keep Going! Blazing Adventure Squad, Let’s Go! Stormy Adventure Squad & Go For It! Light Adventure Squad — WiiWare
 2013: Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity — Nintendo 3DS
 2015: Pokémon Super Mystery Dungeon — Nintendo 3DS
2020: Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX — Nintendo Switch

Прочие игры 
 2004: The Nightmare of Druaga: Fushigino Dungeon — PlayStation 2; совместно с Arika
 2004: Kidō Senshi Gundam: Fushigi no Dungeon — i-mode
 2004: TwinBee Dungeon — мобильный телефон

Ссылки 
 Mystery Dungeon на сайте MobyGames

Компьютерные игры 1993 года